Те́ндер (, от  — обслуживать) — тип парусного судна с косым парусным вооружением, имеющего одну мачту и бушприт, на которые ставятся грот, стаксель и один-два кливера.

Парусное вооружение гафельного тендера состоит из четырёхугольного паруса грота (грота-триселя), стакселя, одного или более кливеров и верхнего треугольного (топселя). В начале XX века тендер описывали как судно с двумя-тремя передними парусами. Второстепенным признаком, зависящим от количества передних парусов, служило расположение мачты: в районе 1/3 — 1/2 длины по конструктивной ватерлинии (КВЛ) от носа. Расположение мачты и количество передних парусов определяли тип используемого бушприта. Тендеры часто имели выдвигаемый бушприт, шлюпы — только постоянный.

Далее и эти несущественные отличия между тендером и шлюпом стали исчезать. Сначала вышел из моды выдвигаемый бушприт, а к 30-м годам XX века бушприты на одномачтовых яхтах вообще находили применение всё реже. Распространение клееного рангоута привело к росту высоты мачт, и необходимость компенсировать недостаточную высоту мачты большим количеством развитых передних парусов на бушприте отпала. Тендеры с тремя передними парусами с тех пор стали почти музейной редкостью.

Тендер является, прежде всего, одним из видов именно гафельного вооружения. Бермудские тендеры существовали очень недолго, и появились они по причине сохранения традиционных передних парусов при переходе от гафельного вооружения к бермудскому. Лавировочные качества тендера несколько ниже, чем у шлюпа. Когда же при совершенствовании рангоута и стоячего такелажа обнаружилась возможность надежно удерживать мачту в продольном направлении всего одним штагом с носа, бермудские тендеры практически исчезли.

В эпоху парусного флота тендером называлось одномачтовое судно вспомогательного назначения, водоизмещением в 50−60 т, вооружённое 10−12 пушками небольшого калибра.

Современные тендеры чаще имеют бермудское парусное вооружение: вместо грота-триселя и топселя используется один большой треугольный парус — бермудский грот.

См. также 
 Список парусных тендеров Российского императорского флота

Литература 
 БСЭ
 Эпов Г. С. Парусное вооружение судов. — СПб.: «Элмор», 2005.
 

Типы парусных судов
Типы военных кораблей